Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2013 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 10 do 17 marca 2013 w hali Budweiser Gardens w London. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Mistrzem świata w konkurencji solistów został Kanadyjczyk Patrick Chan. W konkurencji solistek triumfowała Koreanka Kim Yu-na. W parach sportowych złoty medal zdobyli Rosjanie Tetiana Wołosożar i Maksim Trańkow, zaś w parach tanecznych Amerykanie Meryl Davis i Charlie White.

Kwalifikacje 
W mistrzostwach świata mogli brać udział zawodnicy z państw należących do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, którzy ukończyli 15 lat przed 1 lipca 2012. Na podstawie wyników Mistrzostw Świata 2012, każdy kraj mógł wystawić od jednego do trzech zawodników w każdej kategorii.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
 

Wzorem tańca krótkiego była Yankee Polka.

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym
2013 w łyżwiarstwie figurowym
2013 w Kanadzie